Gazprom-RusVelo var et russisk professionelt cykelhold.

I marts 2022 trak UCI holdets licens i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine 2022. Cykelproducenten Look og hjulleverandøren Corima annoncerede begge at de trak sig som sponsorer for holdet. Senere samme måned stoppede holdet al aktivitet.

Ryttere

2022

Sejre

2021

2020

2019

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Rusland
Etableret i 2012
Ophørt i 2022